Jajoi může mít více významů:
 Období Jajoi – japonské prehistorické období
 Jajoi – torpédoborec třídy Mucuki japonského císařského námořnictva